Lam Asan (Kuta Baro), een plaats in Indonesië
Lam Asan (Darussalam), een plaats in Indonesië
Lam Asan (Baitussalam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing